Omroepstatus (in Nederland)
 Vluchtelingenstatus; zie Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen